Aeneas Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Aeneas Lake (Montana), im Flathead County
 Aeneas Lake (Washington), im Okanogan County